Romanski ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Romanski, US-amerikanische Filmproduzentin
 Bernd Romanski (* 1959), deutscher Industriemanager und Politiker (SPD)
 Jacek Romanski (* 1950), polnischer Bridge-Spieler
 Stojan Romanski (1882–1959), bulgarischer Sprachwissenschaftler 

Siehe auch:
 Ljubomir Romansky (1912–1989), bulgarisch-deutscher Dirigent